Mittlere Mühle ist ein Ortsname
 Mittlere Mühle (Alpirsbach), Hof im Stadtteil Ehlenbogen von Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Mittlere Mühle (Steinwiesen), Einöde des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Mittlere Mühle (Tengen), Wohnplatz der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mittlere Mühle (Uffenheim), Einöde der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Mittelmühle